Exorzist steht für:

 Person, die einen Exorzismus durchführt
 den Empfänger der Weihestufe des Exorzistats, die einem angehenden Kleriker auf dem Weg zum Priesteramt gespendet wurde
 Der Exorzist (Roman), Roman von William Peter Blatty (1971)
  

Filmtitel:
 Der Exorzist (1973)
 Exorzist II – Der Ketzer (1977)
 Der Exorzist III (1990)
 Exorzist: Der Anfang (2004)
 Dominion: Exorzist – Der Anfang des Bösen (2005)

Siehe auch:
 Exorcist, US-amerikanische Metal-Band
 The Exorcist (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie